Spring City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Spring City (Missouri)
 Spring City (Pennsylvania)
 Spring City (Tennessee)
 Spring City (Utah)
 Spring City (Virginia)